Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2001 wurden im Skispringen der Männer je zwei Einzel- und Mannschaftswettbewerbe ausgetragen, jeweils auf der Normal- und der Großschanze. In den Einzelkonkurrenzen wurde erstmals eine Qualifikation ausgetragen. Dabei waren die Springer bis Platz 15 des aktuellen Weltcup-Standes vorqualifiziert. Die übrigen Springer bewarben sich um die weiteren Plätze im eigentlichen Wettbewerb mit 50 Teilnehmern.

Einzelspringen Normalschanze K90

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 23. Februar 2001 ausgetragen. Acht der vorqualifizierten Springer traten zum Qualifikationsdurchgang nicht an.

Wettkampf 
Auch der Wettkampf wurde am 23. Februar 2001 ausgetragen. Die besten 30 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an.

Einzelspringen Großschanze K116

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 17. Februar 2001 ausgetragen. Obwohl keine Verpflichtung bestand traten auch alle vorqualifizierten Springer traten zum Qualifikationsdurchgang an.

Wettkampf 
Auch der Wettkampf wurde am 19. Februar 2001 ausgetragen. Die besten 30 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an.

Mannschaftsspringen Normalschanze K90 
Der Wettkampf wurde am 25. Februar 2001 ausgetragen.

Mannschaftsspringen Großschanze K116 
Der Wettkampf wurde am 24. Februar 2001 ausgetragen.

Verwendete Abkürzungen

Quellen 
 Qualifikation Normalschanze (Webarchiv)
 Wettkampf Normalschanze (Webarchiv)
 Qualifikation Großschanze (Webarchiv)
 Wettkampf Großschanze (Webarchiv)
 Teamwettkampf Normalschanze (Webarchiv)
 Teamwettkampf Großschanze (Webarchiv)

Skispringen Manner
Manner 2001
Skispringen (Finnland)